

Informatica 
Aqualung – player multimediale basato su GTK+

Musica 
Aqualung – album dei Jethro Tull del 1971
Aqualung – traccia dell'album omonimo dei Jethro Tull del 1971
Aqualung – album dell'omonimo cantautore del 2002
Aqualung Live – album dei Jethro Tull del 2005
Aqualung – nome d'arte di Matt Hales, musicista britannico

Attrezzatura subacquea 
Aqua-lung (spesso scritto anche non correttamente aqualung) – equipaggiamento subacqueo di respirazione autonomo SCUBA
Aqua Lung International – Divisione della Air Liquide che si occupa di attrezzatura subacquea